Edo je lahko:

 Edo (ime)
 Edo (mesto) nekdanje ime mesta Tokio
 Obdobje Edo - v zgodovini Japonske se označuje za obdobje vladavine šogunata Tokugava (od 1603 do 1868)